Anna Christie est le titre d'une  écrite par le dramaturge américain Eugene O'Neill en 1922 et adaptée au cinéma à plusieurs reprises :
 Anna Christie, film américain réalisé par John Griffith Wray et Thomas H. Ince, sorti en 1923 ;
 Anna Christie, film américain réalisé par  Clarence Brown, sorti en 1930 ;
 Anna Christie, film américain réalisé par Jacques Feyder, sorti en 1931.

Autre 
 Anna Christie est aussi une actrice américaine.